Корени — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Корени — деревня в Ляховичском районе Брестской области.
 Корени — деревня в Светлогорском районе Гомельской области.
 Корени — деревня в Сморгонском районе Гродненской области.

Россия 
 Корени — деревня в Кумёнском районе Кировской области.
 Корени — деревня в Велижском районе Смоленской области.